Teatro São João (Salvador) — histórica casa de espetáculos de estilo pombalino da cidade de Salvador (Bahia)
 Teatro São João (Sobral) — na cidade brasileira de Sobral (Ceará)
 Teatro Nacional São João — na cidade portuguesa do Porto, comummente chamado de Teatro São João
Ou ainda:
 Real Teatro São João — no Rio de Janeiro, atualmente denominada Teatro João Caetano
 Teatro Municipal de São João da Boa Vista — na cidade brasileira de São João da Boa Vista (São Paulo)

Desambiguação